Izobara má více významů:
 Izobara (meteorologie) – křivka spojující na mapě místa se stejným atmosférickým tlakem
 Izobara (termodynamika) – křivka popisující změny stavových veličin během izobarického děje